

Pessoas
Thomas George Bonney
William Henry Bonney

Localidades
Bonney Lake
Bonney (Texas)

Desambiguação